Moviment Scout Catòlic, federació d'associacions catòliques d'escoltisme a Espanya
 Moviment Socialista de Catalunya, partit polític socialista català del , considerada hereva del Front de la Llibertat
 Ministeri de Sanitat i Consum, ministeri del govern d'Espanya
 MSC Cruises, companyia de creuers